Stobiec bezeichnet Dörfer in Polen:
 Stobiec (Iwaniska), Dorf der Gmina Iwaniska in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Stobiec (Stegna) (dt. Stobbendorf), Dorf der Gmina Stegna in der Woiwodschaft Pommern